Musotto ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Musotto (1907–1992), italienischer Politiker